Hanson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hanson House (Florissant, Missouri), NRHP-ID 79003654
 Hanson House (Maumee, Ohio), NRHP-ID 78002122